Saran – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Loiret w Regionie Centralnym
 Saran – miasto w Kazachstanie
 saran – folia do pakowania i włókno syntetyczne